

Toponyme 
 Licharre, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Mauléon-Licharre ;
 Mauléon-Licharre, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme